Die 13. Auflage des Badminton-Europapokals fand 1990 im ungarischen Budapest statt. Im Finale besiegte der schwedische Verein Göteborgs BK den niederländischen Vertreter Velo BC van Zundert mit 5:2.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 EBU-Turniere / Europameisterschaften im Detail, www.sbg.ac.at (englisch)

1990
Badmintonwettbewerb in Budapest
Europapokal 1990